Кузовников — русская фамилия. Известные носители:

 
 Кузовников, Евгений Викторович (род. 1970) — российский сидячий волейболист.